Schluft steht für:
 Schluft (Schorfheide), ein Ortsteil der amtsfreien Gemeinde Schorfheide im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Schluft (Sieber), ein rechter Nebenfluss der Sieber (Oder) im Landkreis Osterode am Harz in Niedersachsen